Miejscowości w USA:
 Orrum – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson
Gminy w USA:
 Orrum (ang. Orrum Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson